В этой статье перечислены матчи сборной Туркменистана по футболу.

На данный момент указаны результаты матчей, сыгранных с 2011 года.

Список матчей 
Легенда

2009 год 
Отборочные матчи к Кубку вызова АФК 2010

HCM City Cup

2010 год 
Кубок вызова АФК 2010

2011 год 
Отборочные матчи к Кубку вызова АФК 2012

Отборочные матчи к Чемпионату мира по футболу 2014 (Азия)

2012 год 
Товарищеский матч

Кубок вызова АФК 2012

VFF Cup 2012

2013 год 
Отборочные матчи к Кубку вызова АФК 2014

2014 год 
Кубок вызова АФК 2014

2015 год 
Отборочные матчи к Чемпионату мира по футболу 2018 (АФК)

2017 год 
Отборочный турнир к Кубку Азии по футболу 2019

Сборная Туркменистана по футболу